Ово је списак уметника који су се бавили и баве се позоришном, филмском и телевизијском режијом.

А 
 Мирослав Алексић
 Радивоје Раша Андрић
 Предраг Гага Антонијевић
 Стефан Арсенијевић
 Борисав Атанасковић
 Јован Аћин

Б 
 Вук Бабић
 Дарко Бајић
 Радош Бајић
 Бранко Балетић
 Милан Белегишанин
 Вера Белогрлић
 Војислав Вања Бјењаш
 Миодраг Богић
 Небојша Брадић

В 
 Здравко Велимировић
 Предраг Велиновић
 Карољ Вичек
 Славко Воркапић
 Михаило Вукобратовић
 Никола Вукчевић
 Бојан Вулетић

Г 
 Горан Гајић
 Филип Гајић
 Ненад Гвозденовић
 Влатко Гилић
 Предраг Голубовић
 Срдан Голубовић

Д 
 Александар Давић
 Бранимир Димитријевић
 Радослав Златан Дорић
 Синиша Драгин
 Срђан Драгојевић
 Љубомир Муци Драшкић
 Боро Драшковић

Ђ 
 Александар Ђорђевић
 Зоран Ђорђевић
 Младомир Пуриша Ђорђевић
 Оливера Ђорђевић
 Мило Ђукановић
 Милош Ђукелић
 Радивој Лола Ђукић

Е 
 Мира Ерцег

Ж 
 Јован Живановић
 Катарина Живановић
 Стево Жигон
 Желимир Жилник

З 
 Дејан Зечевић

И 
 Драгољуб Ивков

Ј 
 Бранимир Тори Јанковић
 Столе Јанковић
 Тома Јанић
 Зорица Јевремовић
 Милан Јелић
 Арса Јовановић
 Драгован Јовановић
 Душан Јовановић
 Јован Јовановић
 Милош Јовановић
 Слободан Ж. Јовановић
 Соја Јовановић

К 
 Ђорђе Кадијевић
 Дејан Караклајић
 Срђан Карановић
 Милан Караџић
 Марко Каћански
 Слађана Килибарда
 Хуго Клајн
 Милан Кнежевић
 Душан Ковачевић
 Синиша Ковачевић
 Срђан Кољевић
 Марко Костић
 Милица Краљ
 Драган Кресоја
 Ксенија Крнајски
 Емир Кустурица

Л 
 Владимир Лазић
 Драгослав Лазић
 Мирослав Лекић
 Борис Лијешевић
 Милош Лолић
 Бранко Лазић
 Милан Лолић

Љ

М 
 Љубослав Мајера
 Душан Макавејев
 Марин Малешевић
 Александар Мандић
 Филип Марковиновић
 Горан Марковић
 Димитрије Митица Марковић (1896–1949)
 Јагош Марковић
 Милка Марковић (1869–1930)
 Дејан Мијач
 Радослав Миленковић
 Милорад Милинковић
 Душан Милић
 Никита Миливојевић
 Ђорђе Милосављевић
 Арса Милошевић
 Мата Милошевић
 Мића Милошевић
 Велимир Митровић
 Жика Митровић
 Душан Михаиловић
 Даријан Михајловић
 Гордан Михић
 Кокан Младеновић
 Мирослав Момчиловић
 Сава Мрмак

Н 
 Војислав Нановић
 Анђелка Николић
 Божидар Николић
 Живко Николић
 Предраг Николић
 Марко Новаковић
 Радош Новаковић
 Слободан Новаковић
 Олег Новковић

О 
 Вида Огњеновић
 Раденко Остојић

П 
 Живојин Жика Павловић
 Милош Павловић
 Светислав Павловић
 Владимир Паскаљевић
 Горан Паскаљевић
 Владимир Перишић
 Александар Петковић
 Мирослав Петковић
 Влада Петрић 
 Александар Петровић
 Душан Петровић
 Милутин Петровић
 Немања Петроње
 Бранко Плеша
 Владимир Погачић
 Лаза Поповић
 Миодраг Мића Поповић
 Светислав Бата Прелић
 Милош Пушић

Р 
 Југ Радивојевић
 Милош Радивојевић
 Љубомир Радичевић
 Властимир Радовановић
 Горан Радовановић
 Милош Радовић
 Слободан Радовић
 Небојша Радосављевић
 Војислав Кокан Ракоњац
 Јован Ранчић
 Живко Жика Ристић
 Јован Ристић
 Љубиша Ристић

С 
 Славенко Салетовић
 Стефан Саблић
 Егон Савин
 Љубиша Самарџић
 Бобан (Слободан) Скерлић
 Жорж Скригин
 Владан Слијепчевић
 Воја Солдатовић
 Срђан Спасојевић
 Миомир Мики Стаменковић
 Алиса Стојановић
 Велимир Стојановић
 Горчин Стојановић
 Никола Стојановић
 Урош Стојановић
 Андријана Стојковић
 Бојан Ступица
 Ања Суша

Т 
 Ђурђа Тешић
 Јован Тодоровић
 Љиљана Тодоровић
 Милан Тодоровић
 Жанко Томић
 Ана Томовић
 Игор Вук Торбица
 Мира Траиловић
 Динко Туцаковић

Ћ 
 Бранко Ћурчић

У 
 Ленка Удовички

Ф 
 Стеван Филиповић

Х

Ц 
 Петар Цвејић
 Иван Церовић

Ч 
 Зоран Чалић

Џ

Ш 
 Радомир Шарановић
 Слободан Шијан
 Здравко Шотра
 Миленко Штрбац
 Предраг Штрбац

Г
Српски редитељи
Спискови Срба